Denver je lahko:

 Denver, velemesto v Koloradu, ZDA
 USS Denver, ime več plovil Vojne mornarice ZDA